Янків — українське прізвище.

 Янків Ігор Тарасович (*1971) — український політик, член ВО «Свобода».
 Янків Мирон Дмитрович (*1951) — український учений-економіст і державний діяч, академік АН ВШ України.
 Теодозій Янків (*1954) — український церковний діяч, священик УГКЦ, василіянин, реколекціоніст і місіонер, протоігумен .

Українські прізвища
Прізвища на -ів